Triscelophorus är ett släkte av svampar. Triscelophorus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Triscelophorus